Das Players Tour Championship 2011/12 – Event 5 war ein Snooker-Turnier, das vom 21. bis 25. September 2011 in Sheffield ausgetragen wurde.

Im Finale setzte sich Andrew Higginson mit 4:1 gegen John Higgins durch.

Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

Vorrunde

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Endrunde 
Zu den ersten prominenten Verlierern des Hauptturniers gehörten die Nummer eins und zwei der vorläufigen Weltrangliste Mark Selby und Mark Williams. Letzterer verlor das Spitzenspiel der ersten Runde gegen Ronnie O’Sullivan, der allerdings dann in Runde zwei scheiterte. Ali Carter fügte den vielen Auftaktniederlagen in dieser Saison eine weitere gegen den Tourrückkehrer Aditya Mehta aus Indien hinzu. Jamie Cope musste eine deutliche 4:0-Niederlage gegen den englischen Amateur Antony Parsons einstecken.

David Gilbert legte gleich in seinem Erstrundenmatch ein 141er Break vor, das in diesem Turnier nicht mehr überboten werden sollte. Er kam bis ins Achtelfinale, wo er gegen Jack Lisowski verlor. Der Nachwuchsspieler, der bisher seine besten Ergebnisse auf der PTC-Tour hatte, gewann anschließend auch gegen Jamie Burnett und traf dort auf Andrew Higginson, der mit nur drei Frameverlusten bis dahin am souveränsten durch das Turnier gekommen war. Im zweiten Halbfinale traf Weltmeister John Higgins, der im Viertelfinale im Spitzenspiel Neil Robertson besiegt hatte, auf Barry Hawkins. Hawkins erreichte zum zweiten Mal nach Event 3 der Tour am selben Austragungsort die Vorschlussrunde, aber wieder war ein Schotte besser: Higgins siegte mit 4:1, mit demselben Ergebnis schlug Higginson den jungen Lisowski. Für Higginson war es nach den Welsh Open 2007 erst das zweite Finale bei einem Turnier, bei dem es um Weltranglistenpunkte ging. Er krönte seine gute Turnierleistung mit einem klaren 4:1-Sieg und seinem ersten Turniergewinn auf der Main Tour.

Runde 1 bis Achtelfinale

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Weblinks 
  (worldsnooker.com)
 Ergebnisse (auf snooker.org)

05
Billardturnier in Sheffield